Cycloseris — род одиночных дисковидных кораллов семейства Fungiidae. Они встречаются в Индо-Тихоокеанской области. Данный род обитает на нижних склонах рифов и в местах между рифами с мягкими отложениями. Терпимы к мутной воде.

Описание 
Кораллы рода Cycloseris по большей части одиночные и свободноживущие, некоторые особи достигают 10-ти сантиметров в диаметре. Форма диска обычно круглая или овальная, с ротовым отверстием в центре, которое окружено щупальцами. Ротовое отверстие похоже на щель. Полипы находятся в известковой чаше, , и вылезают ночью для кормления. Септапредставлена вертикальными скелетными элементами внутри кораллитной стенки и рёбрами, которые соединяются у основания коралла. В роду Cycloseris септа толстая, но зубчатая, что характерно для многих видов этого рода. Представителей рода Cycloseris можно спутать с кораллами родственного рода Фунгия, однако у Фунгии имеется шрам, показывающий их прикрепленный образ жизни в раннем возрасте.

Род был реклассифицирован в 2012 году, чтобы включить некоторые виды, которые ранее были отнесены к роду , которые живут колониями с несколькими ртами, в дополнение к исходным свободноживущим видам с одним центральным ртом.

Виды 
В настоящее время во Всемирном Реестре Морских Видов представлены следующие существующие виды:

 Cycloseris boschmai (Hoeksma, 2014)
 Cycloseris costulata (Ortman, 1889)
 Cycloseris curvata (Hoeksema, 1989)
 Cycloseris cyclolites (Lamarck, 1801)
 Cycloseris distorta (Michelin, 1843)
 Cycloseris explanulata (Van der Horst, 1922)
 Cycloseris fragilis (Alcock, 1893)
 Cycloseris mokai (Hoeksema, 1989)
 Cycloseris sinensis (Milne Edwards & Haime, 1851)
 Cycloseris somervillei (Gardiner, 1909)
 Cycloseris tenuis (Dana, 1846)
 Cycloseris vaughani (Boschma, 1923)
 Cycloseris wellsi (Veron & Pichon, 1980)

Энциклопедия Жизни перечисляет следующие вымершие виды:

 †Cycloseris brazzanensis (Oppenheim,1901 (Eocene))
 †Cycloseris costulata (Ortmann, 1889)
 †Cycloseris escosurae (Mallada, 1887)
 †Cycloseris hungaricus (Kolosvary, 1956)
 †Cycloseris lamellata (Kühn, 1933)
 †Cycloseris minuta (Reuss, 1870)
 †Cycloseris perezi (Haime, 1850)
 †Cycloseris striata (Duncan,1880)

Галерея

Примечания 

Мадрепоровые кораллы